Sint-Machariuskerk (Laarne)
Sint-Machariuskerk (Gent)
Sint-Machariuskerk (Papegem)